UOX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile University-Oxford di Oxford (Mississippi) (Stati Uniti d'America)